JED steht für:
 Internationaler König-Abd-al-Aziz-Flughafen in Dschidda, Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands, deutsche Kleinpartei

Jed steht für:
 Jed, ein Texteditor
 .jed, Dateiendung für JEDEC-Dateien, siehe JEDEC Solid State Technology Association

Abkürzung